El Trofeu Comte de Godó 2013, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2013, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 61a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'abril del 2013 al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el quart títol de la temporada i també es va imposar en la final de Barcelona per vuitena ocasió en nou anys.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013
Competicions esportives del 2013 a Catalunya